Montfa (Ariège)
 Montfa (Tarn)